Le Manoir (Calvados)
 Le Manoir (Eure)